Stelvio kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Stelvio, Sydtyrolen, kommun, Trentino-Alto Adige, Bolzano, 
 Stelvio nationalpark

Robotskapade Italienförgreningar